Усадебно-парковый комплекс Прушинских — усадьба в деревне Королищевичи Минского района Минской области.

История 
Имение Королищевичи принадлежало княжескому роду Друцких-Горских. В 1703 г. вместе с Лошицей и Тростенцом передано Прушинским. Первым владельцем был Георгий Геронимович Прушинский, от которого Королищевичи перешли к маршалу Трибунала Великого княжество Литовского Иосифу Прушинскому. В 1779 году Прушинский передал Королищевичи своему сыну, Генерал-адъютанту последнего короля Речи Посполитой Станиславу Понятовскому и минскому старосте, Станиславу. Тот основал в своих имениях 8 церквей, в том числе церкви св. Станислава в Каролинах (1785) и в Новом Дворе (1792). При Станиславе Прушинском, примерно в последней четверти 18 в. также была построена усадьба. По семейным преданиям, в 1797 году С. Прушинский принимал у себя российского императора Павла I и был награжден орденом Святой Анны. Королищевичи перешли после смерти Станислава его старшего сына подкомория минского Михаила Прушинского, который владел Заславлем, потом минскому судью Мечиславу Прушинскому  .

Последним владельцем был член Минского сельскохозяйственного общества Михал Прушинский  .

Архитектура 
Усадьба занимала высокую левую террасу реки Свислочь, располагаясь в месте круглой живописной излучины реки. Он включал в себя усадебный дом, регулярный парк, церковь и фермерский двор. Одно фото дает представление о доме. Деревянное, бревенчатое здание сочетало в себе формы барокко и классицизма . В плане он вытянутый, прямоугольный, одноэтажный, крытый четырехскатной гонтовой крышей. На фасаде - деревянное крыльцо с колоннами, в каждом крыле фасада по пять окон. По главной оси - тень ; планировка из двух половинок. В доме была мебель 19 века, собрание семейных портретов  .

От парадного двора на высокой террасе вниз по склону располагался регулярный парк — образец регулярных террасных парков второй половины XVIII века. Он состоял из корзин из липы, широко использовалась топиарная лепка из деревьев . Деревья образовали сомкнутую растительность и закрепили крутой склон речной террасы. Парк определяла живописность дальних ракурсов поймы, прикрытой полукольцом русла реки. В фокусе дальней перспективы церковь св. Станислава на противоположном берегу реки, где когда-то играл на органе Станислав Манюшка . В 1930-х гг . здание было перестроено под клуб  .

Усадебный дом сгорел в 1989 году. Из усадебных построек сохранилась постройка конца 19 -начала 20 веков. прямоугольная в плане (33х12 м) конюшня (? ) из красного кирпича. Четко выраженный фрагмент защитной полосы, обладающий большим противоэрозионным значением, сложен гибридной формой лиственницы  .

Литература 

 Федорук, А.Т. Старинные усадьбы Минской области / А.Т. Федорук. - Множественное число: Полифакт. - Лекция, 2000. - 416 с.
 Aftanazy, R. Dzieje rezydencji na dunych kresach Rzeczypospolitej : ш 11 т. / R. Aftanazy. — Wrocław—Warszawa—Kraków : Zaklad im. Ossolinskich Wyd-wo, 1991. — Ч. 1. — Т. 1. — 352 с.

Примечания

Ссылки 

 
Барочная архитектура в Белоруссии
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Усадьбы Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами
Минский район